Народно читалище „Васил Левски – 2003“ е читалище обслужващо жителите в централната част на Димитровград.

Читалището е учредено през есента на 2003 г. от димитровградския художник, артист и общественик Здравко Нейчев, заедно с група съмишленици. От датата на учредяването си, читалището не е променяло името си, но се е налагало многократно да променя местонахождението си поради различни причини. От 2003 г. работи без прекъсване.

Основни данни 
Читалището се помещава под наем в сграда предоставена от Общински съвет Димитровград.

Читалищни форми и кръжоци 
 Студия за любителско сценично творчество „Тодор Колев“;
 Фолклорен танцов състав „Нашенци“;
 Клуб за народни хора „Луди Млади“;
 Студио за онлайн съдържание „Станция 0391“;
 АРТ Работилница;
 Музейна сбирка „Ретро техника“;
 Шах клуб „Гамбит“.

Библиотека 
Библиотеката на читалището започва своята работа няколко години след създаването му. Фондът на библиотеката е около 12000 тома книги. В нея годишно се извършват над 1500 информационно-библиографски справки от най-различен характер. В библиотеката са изградени автоматизирани интернет каталог и литературоведска картотека с богат масив от теми, които се ползват на място, или се копират.

Музейна сбирка 
Музейната сбирка на читалището съдържа над 90 експоната аудио-визуална техника от XX в. Експозицията включва над 50-годишни телевизори, касетофони, телефони, грамофони, тонколони, аудио пултове, будилници, пишещи машини, фотоапарати. Най-интересни сред тях са вековният телефон „Сименс“ от царско време и фотоапаратът „Спутник“ от СССР. По-голямата част от експонатите са в пълна техническа изправност.

Ежегодни събития 
 Полиция на прегръдките – читалищни членове раздават безплатни прегръдки на гражданите на Димитровград. Провежда се ежегодно на 14 февруари.
 Баба Марта – читалищни членове, облечени като Баба Марта, Пижо и Пендо, връзват мартенички на димитровградчани. Провежда се ежегодно на 1 март.
 1 април – Ден на хумора и шегата – Национален фестивал на хумора и шегата. Провежда се ежегодно на 1 април.
 Фолклорен фестивал на коледарските танци и коледната обредност – национален фолклорен фестивал. Провежда се ежегодно, около коледно-новогодишните празници.

Външни препратки 
 Сайт на Народно Читалище „Васил Левски – 2003“ – Димитровград
 Читалището в Регистъра на народните читалища

Васил Левски – 2003
Васил Левски – 2003
2003 година